Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki – aleja znajdująca się w Opolu, między ratuszem a kamieniczkami po wschodniej stronie rynku, od 2004 roku. Jej inicjatorami są: Jerzy Golczuk, Janusz Kowalski i Joanna Wanot-Stauffer z Fundacji Stolicy Polskiej Piosenki.

Gwiazdy

Galeria

Zobacz też 
 Festiwal Polskiej Piosenki Opole

Przypisy 

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
Gwiazd
Opole
Kultura w Opolu